Le toponyme Saint-Jacques est relativement fréquent en France et est le plus souvent en relation avec le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Cet article se propose de répertorier et d'analyser les occurrences de ce toponyme.

Paris
Le toponyme Saint-Jacques est fortement représenté à Paris, mais il s'agit assez souvent d'appellation dues à la proximité.

V et XIV arrondissements 
On y trouve : la rue Saint-Jacques, la rue du Faubourg-Saint-Jacques, la rue des Fossés-Saint-Jacques, la place Saint-Jacques, le boulevard Saint-Jacques, et en remontant de quelques siècles, la porte Saint-Jacques, le couvent des Jacobins (c'est-à-dire des Dominicains de la rue Saint-Jacques ; le mot jacobin est généralement synonyme de dominicain, avant d'être réutilisé pendant la Révolution avec un sens tout différent). 

L'élément le plus directement lié au pèlerinage est l'église Saint-Jacques-du-Haut-Pas, qui dérive d'un établissement hospitalier fondé par des Hospitaliers italiens, venant d'une localité proche de Lucques, Alto Passo ou Alto Pascio (qui donne en tout cas Haut-Pas). Le bâtiment de l'église actuelle ne date que du  ; le reste de l'établissement hospitalier est devenu l'Institut national des jeunes sourds.
Par ailleurs, au , il y avait dans le secteur actuel Louis-le-Grand/École Polytechnique une commanderie des Hospitaliers (de Jérusalem).

On trouve ici la Tour Saint-Jacques au centre du square de la tour Saint-Jacques ; la tour remonte au , bien qu'elle soit de style gothique flamboyant. L'ensemble dérive de l'ancienne église Saint-Jacques-la-Boucherie, détruite en 1797, centre d'une paroisse parisienne importante au Moyen Age. 

La tour porte une statue de saint Jacques le Majeur ; une plaque a été apposée récemment par l'association des Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Une église construite en 1843 dans le quartier de la Villette (192, rue de Crimée) porte le nom de Saint-Jacques-Saint-Christophe de la Villette. Elle remplace l'ancienne église de la Villette, située un peu au nord (carrefour avenue de Flandre-rue de Nantes), qui avait reçu le nom de Saint-Jacques-Saint-Christophe en 1578.

Bretagne

Morbihan 
 Sarzeau (presqu'île de Rhuys)
On y trouve : la pointe Saint-Jacques et, au large de la pointe, le plateau Saint-Jacques ; le village de la Grée Saint-Jacques.

Voir aussi
  (homonymes)
  (homonymes)

Homonymie de toponyme